Сокольская — женская форма русской фамилии Сокольский.

Известные носители   Сокольская, Жанна Абрамовна (1932—2019) — советский и российский музыковед.
 Сокольская, Юзефина Юзефовна (род. 1945) — советский и российский концертмейстер, педагог.

См. также 
 Сокольская улица
 Сокольская волость